Giórgos Georgiádis (en ), est un footballeur international grec né le  à Serrès. Il évolue au poste de milieu offensif.

Biographie

Carrière de joueur

Carrière internationale

Statistiques détaillées

En club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international grec
Joueur du Panserraikos FC
Joueur du PAOK Salonique
Joueur du PAE Veria
Joueur de l'AEL Limassol (football)
Naissance en novembre 1987
Naissance à Serrès